Sing-šan může být:

 Sing-šan (Chej-lung-ťiang) – městský obvod v městské prefektuře Che-kang v provincii Chej-lung-ťiang;
 Sing-šan (Chu-pej) – městský obvod v městské prefektuře I-čchang v provincii Chu-pej.